Мурат (Мурад) Эльбузович Мальсагов — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный кавалер Георгиевского креста, прапорщик.

Биография 
В январе 1915 года во время Карпатской операции в критический момент боя Мальсагов доставил важное сообщение командования командиру сотни и был впоследствии награждён Георгиевским крестом 4 степени.

В мае 1915 года, будучи в секрете, Мальсагов обнаружил наступление противника и сообщил об этом командованию, за что был награждён Георгиевским крестом 3 степени.

29 сентября 1915 года в ходе боя под сильным вражеским огнём Мальсагов доставлял на передовую указания командования. Его героизм в этом бою был отмечен Георгиевским крестом 2 степени.

За отличие в боях июля 1916 года Мальсагова наградили Георгиевским крестом 1 степени № 10396.

13 июня 1917 года Мурат Мальсагов был произведён в прапорщики и награждён медалью «За храбрость».

Литература 
 

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Ингушский конный полк